Aquesta llista mostra els 510 municipis (communes) del departament de Sena i Marne ordenats per ordre alfabètic, amb el codi INSEE i el codi postal. (Actualitzat 01/01/18)

Fusions i creacions de communes 
 L' 01/01/2015, els municipis d'Écuelles i Moret-sur-Loing es van fusionar per crear Orvanne
 L' 01/01/2016, els municipis d'Orvanne, d'Épisy i de Montarlot es van fusionar per crear Moret Loing et Orvanne
 L' 01/01/2017, els municipis de Moret Loing et Orvanne i Veneux-les-Sablons es van fusionar per crear Moret-Loing-et-Orvanne

Enllaços externs 
 Gentilicis dels habitants de la Sena i Marne

Sena i Marne